Bredael ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Bredael (* 1965), belgische Ruderin
 Jan Pieter van Bredael der Ältere (1654–1745), flämischer Maler
 Jan Pieter van Bredael der Jüngere (1683–1735), flämischer Maler

Siehe auch:
 Bredahl